Breitbrunnenbach Gewässernamen:

 Breitbrunnenbach (Brigach), rechter Zufluss der Brigach bei Gründle, Gemeinde Unterkirnach,Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Breitbrunnenbach (Krumpendobel), rechter Zufluss des Bachs aus dem Krumpendobel (zur Breg) in der Teilgemarkung Hammereisenbach-Bregenbach der Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

 	
Siehe auch:
 Breitenbrunnbach